VBE steht für:

 Verband Bildung und Erziehung, größte Fachgewerkschaft für den Bildungsbereich innerhalb des Deutschen Beamtenbundes
 Verkehrsbetriebe Extertal GmbH
 VESA BIOS Extensions, Standard der Video Electronics Standards Association (VESA) für Grafikkarten in IBM-Kompatiblen PCs
 Visual Basic Encrypted, codiertes VBScript
 Vollbeschäftigteneinheit (auch in der Schreibweise VbE), Begriff aus dem DDR-Deutsch, heute seltener anzutreffen, in etwa synonym zu Vollzeitäquivalent (VZÄ)

vbe steht für:
 Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser Verkehrsunternehmen im Elbe-Weser-Dreieck mit Sitz in Zeven und Eisenbahnbetrieb in Bremervörde

VBE